Enrico Dandolo kan syfta på:

* Enrico Dandolo (död 1182), patriark av Grado från 1133 till sin död
 Enrico Dandolo (död 1205), doge av Venedig från 1192 till sin död
 Enrico Dandolo (1827–1849), italiensk patriot, aktiv inom Risorgimento